En Pologne, Glinnik peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Glinnik, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki,
 Glinnik, un village du gmina de Głowno,
 Glinnik, un village du gmina de Zgierz.

dans la voïvodie de Lublin
 Glinnik, un village du  powiat de Lubartów.

dans la voïvodie de Podlachie
 Glinnik, un village.